Savoia-Marchetti S.71 – trimotore da trasporto per 8 passeggeri della Savoia-Marchetti